John Davidson (reiziger) (1797-1836), Engels reiziger in Afrika
 John Davidson (cricketspeler) (1804-1898), Engels cricketspeler
 John Davidson (generaal) (1824-1881), Amerikaans majoor-generaal bij de marine
 John Davidson (priester) (1834-1881), Presbyteriaans priester en wetenschapper
 John Andrew Davidson (1852-1903), Canadees politicus
 John Davidson (dichter) (1857-1909), Schots dichter en theaterschrijver
 John Humphrey Davidson (1876-1954), Brits majoor-generaal en politicus
 John Davidson (botanicus) (1878-1970), Canadees botanicus in British Columbia
 John Davidson (acteur) (1886-1968), Amerikaans acteur
 J. C. C. Davidson, 1st Viscount Davidson (1889-1970), Brits politicus
 John Ogilvie Davidson (1892-1972), Canadees landmeter
 John Davidson (politicus) (1924-2012), Amerikaans politicus
 John Frank Davidson (1926), chemisch ingenieur, in 1999 beloond met een Royal Medal
 John Davidson (entertainer) (1941), American zanger, acteur en tv-presentator
 John Davidson (ijshockeyer) (1953), Canadees hockeyspeler in de NHL en trainer

 John James Davidson, Brits parlementslid van 1935 tot 1945
 John Davidson (schaatser), Canadees schaatser, zie Wereldkampioenschap schaatsen allround 1897